(« Filles perdues » en anglais) peut désigner :
 Filles perdues, une bande dessinée érotique écrite par Alan Moore et dessinée par Melinda Gebbie publiée de 1991 à 2006
 Lost Girls, un album studio de Bat for Lashes sorti en 2018
 The Lost Girls, un film américain réalisé par Leigh Scott, sorti en 2014 ;
 The Lost Girls, un film américain réalisé par Livia De Paolis, sorti en 2019 ;
 Lost Girls, un film de Liz Garbus sorti en 2020.

Voir aussi 
 Girls Lost, film dramatique suédois réalisé par Alexandra-Therese Keining et  sorti en 2015.